O Pazo o Pazo pueden referirse a:

O Pazo 

 O Pazo (Ames), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Pazo (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Pousada, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.

Pazo 

 Pazo, tipo de casa solariega gallega.
 Pazo (Arteijo), aldea española de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Crendes), aldea española de la parroquia de Crendes, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Dodro), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Montouto), aldea española de la parroquia de Montouto, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Rendal), aldea española de la parroquia de Rendal, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Villadavil), aldea española de la parroquia de Villadavil, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazo (Viones), aldea española de la parroquia de Viones, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.